Куликово поле:

 Куликово поле — историческая местность на водоразделах Окско-Донского междуречья, на участке которого находится предполагаемое место битвы 8 сентября 1380 года.
 Куликово поле (музей-заповедник) — расположенный на данном поле музей, посвящённый битве.
 Куликово Поле — железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги, расположенная в посёлке городского типа Куркино, к югу от одноимённого исторического заповедника.
 Куликово поле — историческая местность (городской пастбищный выгон), существовавшая в Санкт-Петербурге на Выборгской стороне (бывшая улица Куликовская) и в дальнейшем застроенная.
 Куликово Поле — одна из самых больших исторических площадей Одессы (размером в 10,5 га).
 Куликово Поле — прежнее название села Андреево-Ивановка (Николаевский район, Одесская область, Украина).
 Куликово (Куликово поле) — историческая местность, бывшее село в Деснянском районе и микрорайон в Днепровском районе города Киева.
 Улица Куликова поля — улица в пос. Российском, административно подчинённом городу Краснодар.

См. также
 Куликово
 Поле Куликово (фестиваль)